

Sigle 
 Unit Load Device – contenitore speciale per il trasporto aereo

Codici 
 ULD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Prince Mangosutho Buth, Ulundi, Sudafrica